Бабадайхан () — город, административный центр Бабадайханского этрапа Ахалского велаята Туркмении.

История 
С 1939 года являлся посёлком городского типа. До 26 июня 1992 года носил название Кировск.

29 апреля 2016 года после принятия решения кабинетом министров Туркмении о ликвидации Бабадайханского этрапа, Бабадайхан был включён в состав Тедженского этрапа.

С восстановлением 5 января 2018 года Бабадайханского этрапа Бабадайхан вновь стал его административным центром и обрёл статус города.

География 
Расположен в 36 км от железнодорожной станции Теджен (узел линий на Ашхабад, Мары и Мешхед).

Население

Известные уроженцы 	
 Ата Аловов (1934—2011) — актёр, драматург, заслуженный деятель искусств Туркменистана.
 Базар Аманов (1908—1981) — актёр, драматург, народный артист СССР (1965).
 Алты Карлиев (1909—1973) — актёр, режиссёр театра и кино, драматург, народный артист СССР (1955).

Примечания 

Города Туркменистана
Ахалский велаят
Переименованные населённые пункты Туркменистана